Los 80 puede referirse a:

 Los años 80 (o los años 1980, los años 1880 o cualquier otra década acabada en 80 en los diferentes siglos)

Televisión
 Los 80, serie de televisión española emitida en Telecinco en 2004.
 Los 80, serie de televisión chilena emitida en Canal 13 desde 2008 hasta 2014.